Capriglia  ist der Name folgender geografischer Orte:

 Capriglia (Pellezzano), ein Ortsteil der Gemeinde Pellezzano in der Provinz Salerno in der Region Kampanien
 Capriglia (Pietrasanta), ein Ortsteil der Gemeinde Pietrasanta in der Provinz Lucca in der Region Toskana

 Capriglia Irpina, eine italienische Gemeinde in der Provinz Avellino in der Region Kampanien